Son of India, (signifiant littéralement Fils de l'Inde) est le titre de plusieurs films : 
 Le Fils du radjah, , film américain réalisé par Jacques Feyder, sorti en 1931 ;
 Son of India, film indien réalisé par Mehboob Khan, sorti en 1962 ;

Homonymie de titre